«Some Enchanted Evening» («В один из волшебных вечеров») — песня Ричарда Роджерса на слова Оскара Хаммерстайна II из их мюзикла «Юг Тихого океана» (впервые поставленного на Бродвее в 1949 году).

Действие мюзикла происходит во время Второй мировой войны на острове в южной части Тихого океана, где дислоцирован отряд военно-морского флота США. Песня исполняется главным мужским персонажем французским плантатором Эмилем Ле-Беком. Это песня о любви. Он поёт её, когда влюбляется в Нелли Форбуш, медсестру американского флота.

Признание 
Песня «Some Enchanted Evening» (в версии из вышедшего на экраны в 1958 году фильма «Юг Тихого океана») находится на 28-м месте списка « 100 лучших песен из американских фильмов », подготовленного Американским институтом киноискусства (AFI) в 2004 году. Главного героя в фильме играет Россано Брацци, песни же за него записал Джорджо Тоцци.

Примечания 

Песни 1949 года
Песни из мюзиклов
Песни Фрэнка Синатры
Песни Барбры Стрейзанд
Песни Бинга Кросби
Песни Энди Уильямса
Песни Джо Стаффорд
Песни Temptations
Хит-синглы в США
Песни Перри Комо